Львовская операция:

 Львовская операция (1920)
 Львовско-Сандомирская операция (1944)